Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье сезона 2008/2009 — 46-й чемпионат России, который прошёл 18 — 19 декабря 2008 года в Коломне (Московская область) на крытом стадионе "Конькобежный центр «Коломна». В первенстве приняли участие 47 конькобежцев (24 мужчины и 23 женщина).

Впервые в истории конькобежного спорта России шестикратным чемпионом страны стал Иван Скобрев из Череповца, призёрами — Андрей Бурляев (Барнаул) и Александр Румянцев (Архангельск).

У женщин первенствовала Екатерина Шихова (Санкт-Петербург). Серебро завоевала Алла Шабанова (Коломна), бронзу — Галина Лихачёва (Екатеринбург).

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Результаты чемпионата России-2008 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 2008 году
Спортивные соревнования в Коломне
Декабрь 2008 года